PFO est un sigle pouvant désigner :
  ;
 Polyfluorène, un type de polymère;
 Prélèvement forfaitaire obligatoire;
Foramen ovale perméable (en anglais : Patent Foramen Ovale, PFO)